Lovec hlav může být:

 označení člověka provozujícího headhunting (anglicky „headhunter“), tedy hledajícího u konkurenceschopné manažery pro firmu nebo organizaci
 Lovec hlav (film) – francouzský film režiséra Philippa Labra z roku 1976